

Događaji 
Arapi opsjeli Osor na otoku Cresu.

Rođenja

Smrti

Izvori

Vanjske poveznice